peut faire référence à :
 , pape de 254 à 257.
 , évêque de Clermont en Auvergne de 750 à 762.
 , patriarche de Constantinople de 886 à 893.
  de Hongrie, saint et roi de Hongrie de 1000-1038.
  de Croatie, roi de Croatie de 1030 à 1058.
  de Penthièvre, (v. 1060–†1135/36), comte de Trégor et de Guingamp, seigneur de Goëlo, puis comte de Penthièvre de 1093 à 1136.
 , duc de Basse-Bavière de 1290 à 1310.
 , voïvode de Moldavie de 1395 à 1399.

eo:Stefano#Regantoj